ARMCX5-GPRASP2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на довгому плечі X-хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 838 амінокислот, а молекулярна маса — 93 773.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома X

Некатегоризовані білки